Qingyang (庆阳) est une ville de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Qingyang (青阳) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Qingyang (青羊) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme